Wuyuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Wuyuan (婺源县) von Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Wuyuan (Shangrao)

 den Kreis Wuyuan (五原县) von Bayan Nur in dem chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Wuyuan (Bayan Nur) 

 die Großgemeinde Wuyuan (武原镇) des Kreises Haiyan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Wuyuan (Haiyan)
 den postumen Namen eines Herrschers des Westlichen Qin-Reiches